Reuilly (Eure)
 Reuilly (Indre)
ook:
Reuilly-Sauvigny, Aisne